Замок Бальденай () — замок в районе Бреденай в южной части города Эссен на северном берегу озера Бальденайзее (водохранилище на реке Рур) (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

История 
Граф Адольф I фон Марк в 1226 году на берегу Рура сооружает замок. Вероятно уже и до этого на этом месте существовал мотт. Замок находился в ленном владении Верденского аббатства. К 1337 году относится первое документальное упоминание замка, в котором говорится о том, что его тогдашний хозяин Теодорикус фон Лайтен и его сын Эверард заложили замковую капеллу.

До 1432 года замок пребывал во владении семейства фон Лайтен. После этого замок многократно меняет владельцев путём перехода в приданое по женской линии. Среди следующих владельцев упоминаются рыцарь Мюлендок Майдерих, Арндт фон Фиттингоф, ставший владельцем замка в 1445 году, фон Айль (1563), фон Нойхофф (1612), фон Дримборн (1655). В 1747 году замок переходит во владение капитану императорской гвардии фрайхерру Францу Эрнсту фон Боттленбергу. Замок оставался во владении его наследников до 1968 года.

С 1921 года замок не использовался для жизни, а сдавался в аренду. В начале в нем было расквартировано школьное общежитие, а после того как в 1933 году была построена плотина на Руре и образовалось водохранилище, замок стал популярным загородным рестораном. После продажи замка в 1968 году новые владельцы проводили неоднократные реставрационные работы, так в 1992 году была восстановлена замковая капелла. В 2004 году здания замка пострадали от пожара. После проведения ремонтных работ замок был выставлен на продажу.

Замок сегодня 
На сегодняшний день от некогда большого окруженного рвом замкового комплекса сохранилось три здания. Главный корпус (господский дом) в центре которого сохранилась трехэтажная башня XIV века, а по обеим сторонам от неё пристроены крылья (восточное — XVII век, западное XVIII век). К северо-западу от главного корпуса стоит трехэтажное здание, в котором раньше размещались конюшни и квартиры прислуги. Внешний вид этого здания определяет ряд дугообразных ворот на первом этаже. Этот корпус был построен на границе XIX-XX столетий в стиле романтизма, о чем свидетельствует зубчатая башня посередине здания. С западной стороны к этому зданию примыкает маленькая капелла Святой Марии Магдалины, построенная в XVI веке. В 1821 году к капелле был пристроен навес с колоннами и изменено внутреннее убранство. Сегодня эта капелла относится к католическому приходу эссенского района Бреденай. Рядом с капеллой за низкой стеной из бута расположено маленькое кладбище, на котором хоронили владельцев замка. На сильно обветренных надгробных камнях прочитать какой-либо текст уже не представляется возможным.

Ссылки 

 Страница замка Бальденай на сайте архитектурных памятников города Эссен (на немецком языке)

Галерея 

Здания и сооружения Эссена
Замки Рура
Замки Северного Рейна-Вестфалии